Иоганн Эберлин
 Эберлин, Иоганн (1702—1762) — немецкий композитор, капельмейстер и органист.
 Эберлин, Иоганн (1465—1530) — деятель эпохи Реформации